Парк «Ю́ность»:

 Парк Юность — парк культуры и отдыха в Калининграде (Россия)
 Парк Юность — парк в Харькове (Украина)
 Парк Юность — парк-памятник садово-паркового искусства в Святошинском районе Киева (Украина)
 Парк Юность — парк отдыха в Соломенском районе Киева (Украина)